His Mother's Scarf é um filme mudo norte-americano de 1911 em curta-metragem, do gênero romance e western, dirigido por D. W. Griffith, produzido pela Biograph Company e distribuído por General Film Company.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1911
Filmes de romance dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco